Mark Rowley ist der Name folgender Personen:

* Mark Rowley (Rugbyspieler) (* 1964), walisischer Rugbyspieler
 Mark Rowley (Polizist) (* 1964), britischer Polizist
 Mark Rowley (Schauspieler) (* 1990), schottischer Schauspieler